Die Saison 2014/15 war die achte Spielzeit der deutschen Basketball-Spielklasse ProA. Die ProA ist die erste Staffel der hierarchisch strukturierten 2. Basketball-Bundesliga. Die reguläre Saison begann am 27. September 2014 und endete am 28. März 2015, an die sich die Play-offs um den Aufstieg anschlossen. Die Play-offs endeten am 3. Mai 2015 mit dem zweiten Finalspiel, in dem die Gießen 46ers den Hauptrundenersten s.Oliver Baskets nach Addition von Hin- und Rückspiel bezwangen.

Modus 

An der Liga nahmen planmäßig 16 Mannschaften teil, die eine reguläre Saison als Rundenturnier im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit Hin- und Rückspiel spielen. Die acht in der Abschlusstabelle bestplatzierten Teams spielten in den Play-offs im Modus „Best-of-Five“ zwei Finalteilnehmer aus, die damit das sportliche Teilnahmerecht an der Basketball-Bundesliga (BBL) erwerben, welches sie bei Erteilung einer BBL-Lizenz auf Basis wirtschaftlicher und infrastruktureller Kriterien zum Aufstieg in die BBL berechtigt. Die Finalteilnehmer spielen zudem in Hin- und Rückspiel den Meister dieser Spielklasse aus. Die zwei schlechtesten Teams stiegen in die untere Staffel ProB der zweiten Liga ab.

Anforderungen 
Die teilnehmenden Vereine müssen für die Lizenzerteilung ihre per Lizenzstatut geregelten Nachweise über die sportliche Qualifikation, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Eignung spieltechnischer Einrichtungen und organisatorischen Voraussetzungen erbringen. Bei den spieltechnischen Einrichtungen ist insbesondere eine Spielstätte mit einer Kapazität für 1.500 Zuschauer erforderlich. Darüber hinaus wird die Vereinsorganisation, die Nachwuchsförderung und die Spielstätten-Infrastruktur nach einem Punktesystem bewertet, in dem in dieser Spielzeit mindestens 100 Punkte erreicht werden müssen.

Während des Spieles müssen pro Mannschaft immer zwei deutsche Spieler auf dem Spielfeld stehen, die deutschen Spieler sind mit einer deutschen Flagge auf den Trikots markiert. Es können maximal 18 Spieler je Saison und Team eingesetzt werden. Davon müssen mindestens neun die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Von den maximal zwölf je Spiel einsetzbaren Spielern müssen mindestens sechs Deutsche sein. Es gibt Doppellizenzen für Spieler der Altersklasse U24 mit der Basketball-Bundesliga (BBL) und für U22-Spieler aus den Regionalligen (und darunter). Diese Spieler zählen nicht zu den 18 maximal einsetzbaren Spielern, wohl aber zur nationalen Quote, sofern sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

Saisonnotizen 
 Vor der Saison wurde die offizielle Webseite der 2. Basketball-Bundesliga, also für ProA und ProB gemeinsam, überarbeitet. 
 Absteiger aus der Basketball-Bundesliga 2013/14 sind die s.Oliver Baskets Würzburg und der SC Rasta Vechta.
 Aufsteiger aus der ProB 2013/14 war der Finalist Bike-Café Messingschlager Baunach. ProB-Meister Baskets Akademie Weser-Ems Oldenburger TB beantragte keine Lizenzerteilung und verwirkte damit das sportliche Aufstiegsrecht. 
 Die Hamburg Towers erhielten per Wildcard die frei gewordene Lizenz des sportlich Aufstiegsberechtigten BAWE Oldenburger TB.
 Das Spiel zwischen den finke baskets Paderborn und den Chemnitz Niners am 27. und viertletzten Spieltag wurde mit einer 25-minütigen Verspätung begonnen, da die vor Spielbeginn ausgefallene Spielanzeige erst verspätet wieder in Gang gebracht werden konnte. Dem Antrag auf Zuerkennung der Spielwertung der Chemnitz 99ers wurde vom Schiedsgericht stattgegeben, wodurch den finke baskets nicht nur die sportliche Wertung nach dem 69:62-Sieg, sondern auch ein weiterer Wertungspunkt abgezogen wurde. Diese Entscheidung, die erst in der Woche vor dem letzten Spieltag bekanntgegeben wurde und vorzeitig den Kampf um den Klassenerhalt entschied, machte in Folge ihrer Umstände international Schlagzeilen und wurde von den finke baskets angefochten. Dieser Anfechtung wurde schließlich stattgegeben, so dass die Cuxhaven BasCats zweiter Absteiger waren. Die erfolgreiche Anfechtung wurde jedoch erst bekanntgegeben, als der Lizenzantrag der Cuxhaven BasCats für die kommende Saison bereits abgelehnt worden war.

Hauptrunde

Abschlusstabelle 
(A) = Absteiger aus der Basketball-Bundesliga /
(N) = Neuling / Aufsteiger aus der ProB

1,2 Platzierung anhand der Ergebnisse im direkten Vergleich.

Durchschnittliche Zuschauerzahlen

Statistische Bestleistungen

Mannschaften 
Defensiv beste Mannschaft: Rockets Gotha (2069 Punkte, ø 69,0 pro Spiel)
Defensiv schlechteste Mannschaft: Kirchheim Knights (2514 Punkte, ø 83,8 pro Spiel)

Offensiv beste Mannschaft: Nürnberger BC (2535 Punkte, ø 84,5 pro Spiel)
Offensiv schlechteste Mannschaft: Paderborn Baskets (2112 Punkte, ø 70,4 pro Spiel)

Individuelle Spieler 
 
1 In der Spalte Durchschnitt wurden nur Bestwerte von Spielern berücksichtigt, die mehr als die Hälfte der Saisonspiele absolviert hatten. 
a Brandon K. Johnson erzielte in zwölf Saisonspielen für die Cuxhaven BasCats 21,9 Punkte sowie 2,8 Ballgewinne pro Spiel.

Play-offs 
 Kursiv gekennzeichnete Ergebnisse wurden nach Verlängerung erspielt.

3 Das Finale wird im Modus Hin- und Rückspiel ausgetragen, bei dem die besser platzierte Mannschaft nach der Hauptrunde im Rückspiel Heimrecht hatte, so dass die schlechter platzierte Mannschaft im Hinspiel zuerst zu Hause antreten muss. Beide Finalgegner erreichen auf sportlichem Wege, vorbehaltlich einer wirtschaftlichen Lizenzerteilung, das Teilnahmerecht an der Basketball-Bundesliga 2015/16.

Ehrungen

Spieler des Monats 

 Oktober: Vincent Bailey (PF, , Rasta Vechta)
 November: Will Reinke (C, , Rockets Gotha)
 Dezember: Darren Fenn (C, , s.Oliver Baskets)
 Januar: Braydon Hobbs (PG, , rent4office N’berg)
 Februar: Brandon K. Johnson (PG, , Cuxhaven BasCats)
 März: Braydon Hobbs (PG, , rent4office N’berg)
 April/Mai: T. J. DiLeo (SG, /, Gießen 46ers)

Youngster des Monats 

 Oktober: Besnik Bekteshi (PG, , Gießen 46ers)
 November: Mahir Agva (C, , erdgas Ehingen/U.)
 Dezember: Mahir Agva (C, , erdgas Ehingen/U.)
 Januar: Stephan Haukohl (SF/PF, , rent4office N’berg)
 Februar: Mahir Agva (C, , erdgas Ehingen/U.)
 März: Stephan Haukohl (SF/PF, , rent4office N’berg)
 April/Mai: Max Ugrai (SF/PF, , s.Oliver Baskets)

Spieler und Trainer der Spielzeit 
Die Gewinner des Auszeichnungen für die gesamte Spielzeit wurden am 21. Mai 2015 bekannt gegeben.

 Spieler des Jahres: Braydon Hobbs (PG, , rent4office Nürnberg)
 Youngster des Jahres: Besnik Bekteshi (PG, , Gießen 46ers)
 Trainer des Jahres: Denis Wucherer (, Gießen 46ers)

Siehe auch 
 ProA

Weblinks 
 2. Basketball-Bundesliga | News – Aktuelle Meldungen aus der ProA auf der offiziellen Webseite

Quellen 

2014/15
Basketballsaison 2014/15